Списки членов Палаты представителей Австралии приводятся с момента формирования этого компонента парламента после выборов 1901 года и до сегодняшнего дня:

Примечания 

Члены Палаты представителей Австралии
Списки законодателей Австралии